Ка́рлос де Мене́зес Жу́ниор ( более известный, как Кака́ Жу́ниор ; родился 25 апреля 1998 года в Висконде де Рио Бранко, Бразилия) — бразильский футболист, защитник клуба «Токусима Вортис».

Клубная карьера 
Кака — воспитанник клуба «Крузейро». 14 октября 2018 года в матче против «Васко да Гама» он дебютировал в бразильской Серии A. 1 ноября 2019 года в поединке против «Ботафого» Жуниор забил свой первый гол за «Крузейро».

14 февраля 2021 года подписал однолетний контракт с японским клубом «Токусима Вортис».

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Токусима Вортис»